Бомарше́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Плезанс. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32036.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 110 км западнее Тулузы, в 45 км к западу от Оша.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 682 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 416 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 293 были экономически активными, 123 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 293 активных жителей работали 263 человека (137 мужчин и 126 женщин), безработных было 30 (17 мужчин и 13 женщин). Среди 123 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам в готическом стиле (XIV век). Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер